Duranowscy – polska rodzina szlachecka herbu Prawdzic wywodząca się z Mazowsza i okolic Łowicza.

Osobistości
August Fryderyk Duranowski - polski skrzypek i kompozytor.

Polskie rody szlacheckie